Astrum:
 
 
 
 Аструм:
 ТОВ «Аструм Інвестиційний менеджмент»
 ТОВ «Аструм Капітал»
 ТОВ «Компанія управління активами «Аструм Управління Активами»